Hechelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Hechelmann (1905–1962), deutscher Schriftsteller und Übersetzer
 Friedrich Hechelmann (* 1948), deutscher Maler und Buchillustrator